Die Liste der Fahnenträger der tunesischer Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger tunesischer Mannschaften bei den Eröffnungs- (EF) und Abschlussfeiern (AF) Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier, (O) = Offizieller

Statistik

Siehe auch 
 Olympische Geschichte Tunesiens

Einzelnachweise 

Tunesien
Fahnentrager